В парному розряді жіночого тенісного турніру East West Bank Classic 2001, що проходив у рамках Туру WTA 2001, Кімберлі По і Наталі Тозья виграли титул, у фіналі перемігши пару Ніколь Арендт і Кароліна Віс 6–3, 7–5.

Сіяні пари 

Відсутня
 Кара Блек /  Олена Лиховцева (чвертьфінал)

 Кімберлі По /  Наталі Тозья (чемпіонки)
 Кім Клейстерс /  Ай Суґіяма (1-ше коло)
 Аранча Санчес Вікаріо /  Барбара Шетт (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

LA Women's Tennis Championships